Le terme « putois » peut faire référence à :

Zoologie 

 les putois, espèces de mammifères, dont en particulier :
 le Putois (), espèce de mammifères.

Toponyme 

 la grotte du Putois, grotte française de l'ensemble des grottes de Montmaurin, à Montmaurin (Haute-Garonne) ;
 l'hippodrome du Putois, hippodrome français à Compiègne (Oise) ;
 l', île canadienne ;
 Saint-Bauzille-de-Putois, commune française (Hérault).

Autres 

 Pépé le putois, personnage de fiction américain ;
 Le Putois et Kalinytch, livre russe de 1847 ;
 Camille Putois (née en 1969), haute-fonctionnaire et entrepreneure française.

Voir aussi 

 Patois